Ленокс има више значења:
 Ленокс (Калифорнија)
 Ленокс (Јужна Дакота)